Kulltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Kulltjärnen, sjö i Kungsbacka kommun,  (4 ha)
Kulltjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (10,4 ha)
Kulltjärnen (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Kulltjärnen (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Kulltjärnen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Kulltjärnet (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Kulltjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (1,3 ha)
Kulltjärnen (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Kulltjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Fubb-Kulltjärnarna, sjö i Rättviks kommun, 
Nörder-Kulltjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Söder-Kulltjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Kulltjärnen (Överhogdals socken, Härjedalen, 690962-144987), sjö i Härjedalens kommun,  (43,7 ha)
Kulltjärnen (Överhogdals socken, Härjedalen, 691174-145464), sjö i Härjedalens kommun, 
Kulltjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Kulltjärnen (Sunne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Kulltjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (4,8 ha)
Nedre Kulltjärnen, sjö i Ånge kommun, 
Övre Kulltjärnen, sjö i Ånge kommun, 
Kulltjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Kulltjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (7,33 ha)
Kulltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,72 ha)
Kulltjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun, 
Kulltjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (4,88 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn